Come Back, Little Sheba – opera teatrale di William Inge del 1950
 Come Back, Little Sheba – film TV del 1977 diretto da Silvio Narizzano 
 Torna, piccola Sheba (Come Back, Little Sheba) –  film del 1952 diretto da Daniel Mann